Frères Taviani, duo de réalisateurs et de scénaristes italiens ; 
 Huguette Taviani-Carozzi (née en 1938), historienne française ;
 Lina Nerli Taviani (1937- ), créatrice de costumes italienne.